Andreas Scheuer (1974) – politico tedesco
 Manfred Scheuer (1955) – vescovo cattolico austriaco
 Michel Scheuer (1927-2015) – canoista tedesco
 Sven Scheuer (1971) – ex calciatore tedesco